Государственный контролёр Израиля ( — мевакер ха-медина) — государственное управление и должностное лицо в Израиле, в обязанности которых входит контроль за деятельностью исполнительной власти, государственных предприятий и учреждений, политических партий, а также тех негосударственных организаций, в отношении которых это установлено законом. Госконтролёр также выполняет функции омбудсмена, рассматривая жалобы граждан на действия государственных учреждений.

Государственный контролёр действует на основании основного закона «О Государственном контролёре», который был принят кнессетом 15 февраля 1988 года. Госконтролёр избирается тайным голосованием членов кнессета на один семилетний срок. Он независим от правительства и подотчётен только кнессету, для его отстранения от должности необходимо квалифицированное большинство в 2/3 голосов членов кнессета. Дважды в год Госконтролёр предоставляет кнессету отчёт о текущей деятельности и раз в год — результаты проверки отдельных учреждений и рекомендации по устранению недостатков. Выбор учреждений и областей деятельности для проверки находится в ведении самого Госконтролёра. На время каденции он не может занимать никакого другого поста, быть членом кнессета или состоять в политической партии.

Деятельность Государственного контролёра обеспечивается ведомством госконтролёра () в штате которого работают юристы, аудиторы и другие специалисты. Бюджет ведомства Госконтролёра устанавливается непосредственно финансовой комиссией кнессета.

4 июля 2012 года Государственным контролёром стал судья Йосеф Шапира, сменивший на этом посту Миху Линденштраусса, занимавшего должность с 2005 года.

3 июня 2019 года в результате тайного голосования в Кнессете новым госконтролёром был избран Матаньягу Энгельман.

Государственные контролёры Израиля

Примечания

Ссылки 
 Сайт Государственного контролёра Израиля
 Основной закон о Государственном Контролёре

Государственное устройство Израиля